

Предыстория 
На сессии МОК, состоявшейся во время Олимпийских игр 1972 года, было принято решение об «упорядочении» олимпийской программы. Были исключены гребной слалом и несколько дисциплин велоспорта, лёгкой атлетики и плавания, которые посчитали недостаточно популярными (впоследствии все они, кроме велосипедного спринта на тандемах, вернулись в программу Игр).

Из легкоатлетической программы была исключена спортивная ходьба на 50 км. В результате некоторые спортсмены, специализировавшиеся только на дистанции 50 км, закончили спортивную карьеру в середине олимпийского цикла (среди них — олимпийский чемпион 1968, чемпион Европы 1969 и 1974 Кристоф Хёне из ГДР).

Соревнования 
Чемпионат мира по спортивной ходьбе на 50 км был проведён IAAF через полтора месяца после окончания Олимпийских игр — 18 сентября 1976 года в Мальмё (Швеция). Участвовали спортсмены 20 стран (спортсмены 2 стран заявились, но не стартовали).

Соревнования проходили по сильнопересечённой местности. С первых метров дистанции лидерство захватил Вениамин Солдатенко. После 30 км он получил предупреждение за нарушение техники ходьбы, и был вынужден сбавить темп; в результате после 37 км его обошёл мексиканец. Перед самым финишем Солдатенко удалось достать соперника, вновь выйти вперёд и финишировать первым.

Спортивная ходьба на 50 км была возвращена в программу Олимпийских игр 1980 года.

Примечания

Литература 
 IAAF statistics handbook. Berlin 2009 — p. 16, 153.

1976
Соревнования по спортивной ходьбе
Сентябрь 1976 года
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швеции
Международные спортивные соревнования в Мальмё
Чемпионаты мира в Швеции